:

   — действительное научное название растения Алоэ настоящее 
  nom. illeg. — синоним вида Алоэ сокотринское (Aloe succotrina)

См. также 
 АлоэВера (группа)